Este término Tristán e Isolda puede referirse a:
 La leyenda de origen celta de Tristán e Isolda, recogidos la historia y los personajes (Tristán e Isolda) en muchas obras medievales.
 La ópera de Richard Wagner basada en dicha leyenda.
 La película francesa Tristán e Isolda de Thierry Schiel (2002) basada en dicha leyenda.
 La película estadounidense Tristán e Isolda de Kevin Reynolds (2006) basada en dicha leyenda.